Bonnefoy ist der Familienname folgender Personen:

 Carine Bonnefoy (* 1974), französische Jazz-Pianistin und Komponistin
 Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy (* 1971), französische Politikerin
 François-Joseph-Edwin Bonnefoy (1836–1920), französischer römisch-katholischer Geistlicher und Erzbischof von Aix
 Georges Bonnefoy-Sibour (1849–1918), französischer Politiker
 Henri Bonnéfoy (1887–1914), französischer Sportschütze
 Jacques Bonnefoy-Sibour (1821–1876), französischer Politiker
 Mathilde Bonnefoy (* 1972), französisch-US-amerikanische Filmeditorin
 Morgane Bonnefoy (* 1990), französische Rennrodlerin
 Yves Bonnefoy (1923–2016), französischer Lyriker

sowie das Pseudonym von
 Louis de Boissy (1694–1758), französischer Schriftsteller

Bonnefoy steht für
 Bonnefoy-Sauce (Weiße Bordelaiser Sauce)